Александр Плющ:
 Плющ, Александр Васильевич (1923—1999) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Плющ, Александр Львович (1907—1993) — советский журналист, первый редактор еженедельника «Неделя».